

Mitologia grecka 
 Kirke (Circe, Cyrce) – w mitologii greckiej wróżbitka z wyspy Ajaja, jedna z bohaterek Odysei

Osoby o nazwisku Kirke 
 
 Simon Kirke – brytyjski perkusista

Postaci fikcyjne 
 Digory Kirke – postać z serii Opowieści z Narnii

Inne 
 Kirke – opera Augusta Bungerta
 Kirke – powieść Madeline Miller
 kirke – w językach skandynawskich słowo oznaczające kościół

Zobacz też 
 Circe
 Efekt Kirke
 Kirk
 Kirke Hyllinge – miejscowość w Danii, w gminie Lejre
 Ny Kirke – kościół na wyspie Bornholm